Trachypenaeopsis är ett släkte av kräftdjur. Trachypenaeopsis ingår i familjen Penaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Trachypenaeopsis